Грасијано Санчез има више значења:

 Грасијано Санчез (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Грасијано Санчез (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Грасијано Санчез, Танке Гранде (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Грасијано Санчез (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Грасијано Санчез, Ел Сокоро (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Грасијано Санчез, Јорихибе (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Грасијано Санчез (Такоталпа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Грасијано Санчез (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Грасијано Санчез, Ел Рио (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Грасијано Санчез, Фидел Брионес Давила (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Грасијано Санчез (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Грасијано Санчез (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Грасијано Санчез (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Грасијано Санчез (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Грасијано Санчез (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику